Се́веро-Кавка́зская сове́тская респу́блика — республика в составе РСФСР с 7 июля 1918 года по 11 января 1919 года.

Провозглашена 1-м съездом Советов Северного Кавказа в Екатеринодаре (ныне Краснодар) 7 июля 1918 года. Объединяла Кубано-Черноморскую, Ставропольскую и Терскую советские республики.

Столица — Екатеринодар. С 17 августа 1918 года, после взятия города Добровольческой армией Деникина — перенесена в Пятигорск.

С захватом к концу 1918 белогвардейцами значительной части республики, Северо-Кавказская советская республика прекратила своё существование. 11 января 1919 года ВЦИК РСФСР принял постановление о её упразднении.

Денежные знаки Северокавказской Советской Республики

Примечания

Источники 
 
 

Советские гособразования времён Гражданской войны в России
1918 год в Краснодарском крае
1910-е годы в Ставропольском крае
1918 год в Адыгее
История Карачаево-Черкесии
1910-е годы в Кабардино-Балкарии
1918 год в Северной Осетии
1918 год в Чечне
1910-е годы в Ингушетии
Советские республики
Появились в 1918 году в России
Административные единицы, образованные в 1918 году
1919 год в Северной Осетии
Административные единицы, упразднённые в 1919 году